Francesco da Volterra désigne plusieurs personnalités italiennes de la Renaissance :
 Francesco da Volterra, un peintre toscan du , actif à Pise et probablement Florence ;
 Francesco da Volterra (connu aussi sous le nom de Francesco Capriani), un architecte du , le mari de Diana Scultori Ghisi peintre originaire de Mantoue.